Ust', Ust –  ros. Усть - ujście, element rosyjskich nazw geograficznych, wywodzący się od rosyjskiego устье.
 Ust'-Nera – osiedle typu miejskiego w rosyjskiej Jakucji , w ułusie ojmiakońskim 
 Ust'-Maja – osiedle typu miejskiego w Rosji , w Jakucji , ośrodek administracyjny ułusu ust-majskiego 
 Ust'-Ilimsk – miasto 
 Ust'-Ordyński
 Ust'-Kamczack
 Ust'-Kataw
 Ust'-Kut
 Ust'-Łabińsk